На соревнованиях по гандболу среди мужчин, проходивших в рамках летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, самым молодым оказался участник из Туниса Абдеррауф Бен Самир (18 лет 245 дней), а самым старым — американский гандболист Эдди Эдес (34 года 361 день). Чемпионом Олимпиады стала сборная Югославии, серебряные медали завоевала сборная Чехословакии, бронзовым призёром стала сборная Румынии.

Квалификация

Результаты

Предварительный круг

Группа А

Группа В

Группа C

Группа D

Главный раунд 
Учитывались очки предварительного раунда

Группа I

Группа II

Матчи за 13-16 места

Матчи за 9-12 места

Матчи за 9-16 места

Финальные матчи

Матчи за 5-8 места

Матч за 3-е место

Финал

Медалисты

Участники

Примечания 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1972
Гандбол на Олимпийских играх
Международные соревнования по гандболу в Германии
1972 год в гандболе